Советская империя — политическое клише, неформальная характеристика влияния Советского Союза на ряд независимых государств, данная его противниками в Холодной войне. В данном контексте вооружённые столкновения в Венгрии и Чехословакии интерпретируются как стремление части местных элит ослабить это влияние.

Важно помнить, что формально лидеры СССР находились в идеологической оппозиции империализму, он не имел колоний и в Советском Союзе не был учреждён институт императора, ряд историков утверждает, что политическая система СССР имела характерные для империи черты. Также среди учёных существует мнение о наличии у государства признаков как многонационального, так и моноэтнического формирования. Кроме того, существует точка зрения о колониальном характере внешней политики СССР. Некоторые левые XX века называли советскую политику  после конца 1950-ых годов (особенно часто термин использовали маоисты и ходжаисты).

Несмотря на все вышесказанное, некоторые исследователи, признавая наличие в СССР определённые признаки колониальной империи, приводят аргументы и различные факты в отношениях СССР со своими государствами-сателлитами в экономическом, культурном и политическом планах в том виде, в котором те были нехарактерны для любой колониальной империи. Таким образом, существует точка зрения о том, что СССР являлось уникальным продуктом исторического развития государства и общества, но не являлось империей в полноценном и устоявшемся в общественном сознании виде.

Влияние Советского Союза 

Советская империя включала собственно СССР и ряд государств-сателлитов. Данные государства, будучи членами СЭВ, являлись ближайшими союзниками СССР. Страны Восточной Европы также участвовали в Организации Варшавского договора («Восточный блок»).

 Народная Республика Болгария
  Республика Куба
  Чехословацкая Социалистическая Республика
  Германская Демократическая Республика
  Венгерская Народная Республика
  Монгольская Народная Республика
  Польская Народная Республика
  Социалистическая Республика Румыния
  Демократическая Республика Вьетнам / Социалистическая Республика Вьетнам (после 1975 года)
  Народная Социалистическая Республика Албания (прекратила участие в СЭВ в 1961 году)

  Корейская Народно-Демократическая Республика поддерживала дружественные отношения с СССР, однако корейское правительство воздерживалось от полного присоединения к структурам стран социализма (например, состоя лишь страной-наблюдателем в СЭВ).

СССР и Третий мир 
Руководители многих стран Третьего мира поддерживали СССР как участника Холодной войны. В советской политической терминологии это страны, вставшие на «социалистический путь развития» (к странам «развитого социализма» относились государства ОВД и СЭВ). Москва оказывала союзникам военную и экономическую помощь в обмен на политические уступки. В ряде случаев советское руководство утрачивало влияние над союзниками. Причиной тому было ослабление или свержение лояльной Союзу местной власти.

Некоторые государства из приведённого списка не руководились коммунистическими партиями. Они выделены курсивом.
  Объединённая Арабская Республика (1954—1973)
  Сирия (1955—1991)
  Ирак (1958—1961)
  Гвинея (1960—1978)
  Сомали (1961—1977)
  Гана (1964—1966)
  Перу (1968—1975)
  Судан (1968—1972)
  Ливия (1969—1991)
  Республика Конго (1969—1991)
  Чили (1970—1973)
  Южный Йемен (1969—1990)
  Уганда (1966—1971)
  Мадагаскар (1972—1991)
  Эфиопия (1974—1991)
  Лаос (1975—1991)
  Бенин (1975—1989)
  Мозамбик (1975—1990)
  Ангола (1977—1991)
  Афганистан (1978—1991)
  Гренада (1979—1983)
  Никарагуа (1979—1990)
  Народная Республика Кампучия (1979—1989)

Соцстраны в оппозиции СССР 
Правительства некоторых социалистических государств открыто осуждали многие направления политики СССР. Несмотря на сходство их политических систем с советской моделью, их отношения с Москвой часто не выходили за рамки формальных соглашений, порой возникали кризисные ситуации, в ряде случаев перераставшие в вооружённые конфликты.

  Социалистическая Федеративная Республика Югославия (1948—1955, см. Коминформ)
  Народная Социалистическая Республика Албания (после разрыва СССР с Китаем)
  Китайская Народная Республика (после разрыва с СССР)
  Демократическая Кампучия (1975—1979, из-за разрыва СССР с Китаем и войны с Вьетнамом)
  Сомалийская Демократическая Республика (1977—1991, из-за войны за Огаден)

Примечания 

СССР
Империи
Идеологические клише